HSG oder Hsg steht als Abkürzung für:
 Flughafen Saga in Japan (IATA-Code)
 Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg 
 Heinrich-Schliemann-Gymnasium Fürth
 Hahn-Schickard-Gesellschaft, eine Forschungsgesellschaft für Mikrosystemtechnik in Baden-Württemberg
 Hauptschützengesellschaft, siehe Schießstätte der HSG München
 Heilquellenschutzgebiet, siehe Wasserschutzgebiet#Heilquellenschutzgebiete
 High Speed Grinding, Schienenbearbeitungsverfahren, siehe Hochgeschwindigkeitsschleifen
 Hochschulsportgemeinschaft, siehe Sport in der DDR
 Hubschraubergeschwader der deutschen Luftwaffe, siehe Hubschraubergeschwader 64
 Halbschwergewicht, siehe Gewichtsklasse#Abkürzungen

Hochschulen:
 Universität St. Gallen (HSG), eine Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften, Internationale Beziehungen und Informatik in St. Gallen
 Hochschule für Gesundheit (hsg), eine staatliche Fachhochschule in Bochum

Hochschulsportgemeinschaften:
 HSG Warnemünde, ein Sportverein aus Rostock
 HSG Wissenschaft Halle

Handballvereine („Handballspielgemeinschaft“):
 HSG Augustdorf/Hövelhof
 HSG Bensheim/Auerbach
 HSG Blomberg-Lippe
 HSG Gensungen/Felsberg
 HSG Neuss/Düsseldorf
 HSG Nordhorn-Lingen
 HSG Stemmer/Friedewalde, siehe HSV Minden-Nord
 HSG Tarp-Wanderup
 HSG Varel-Friesland, seit 2016 SG VTB/Altjührden
 HSG Wetzlar

Abkürzung